Op Roland Garros 2022 speelden de mannen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 22 mei tot en met zondag 5 juni.

Toernooisamenvatting 
De Spanjaard Rafael Nadal won het toernooi voor de veertiende keer, door in de finale de Noor Casper Ruud te verslaan. Op weg naar de titel versloeg Rafael Nadal vier top-10 spelers: Félix Auger-Aliassime (ATP-9), Novak Đoković (ATP-2), Alexander Zverev (ATP-3) en Casper Ruud (ATP-8).

Nadal kreeg twee weken voor Roland Garros, tijdens het ATP-toernooi van Rome last van zijn chronische voetblessure (Müller-Weiss-syndroom). Het was ongewis of hij kon deelnemen aan Roland Garros. Na de winst van de finale vertelde Nadal tijdens de persconferentie dat hij het gehele toernooi met een injectie in de zenuw van zijn voet heeft gespeeld, waardoor hij geen gevoel had in de voet en hij de pijn kon verdragen.

In Nederland keken gemiddeld 419.000 personen naar de mannenenkelspelfinale op Eurosport 1. In totaal keken 812.000 personen minimaal 1 minuut aaneengesloten naar de finale. Naar de halve finale tussen Rafael Nadal en Alexander Zverev keken gemiddeld 147.000 personen (totaal: 292.000 personen) en naar de halve finale tussen Casper Ruud en Marin Čilić keken gemiddeld 73.000 personen (totaal: 329.000 personen) Naar de kwartfinale tussen Rafael Nadal en Novak Đoković keken gemiddeld 190.000 personen (totaal: 721.000 personen ), naar de kwartfinale tussen Alexander Zverev en Carlos Alcaraz keken gemiddeld 115.000 personen (totaal: 350.000 personen), naar de kwartfinale tussen Marin Čilić en Andrej Roebljov keken gemiddeld 96.000 personen (totaal: 461.000 personen) en naar de kwartfinale tussen Casper Ruud en Holger Rune keken gemiddeld 64.000 personen (totaal: 280.000 personen).

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set werd bij een stand van 6-6 een supertiebreak (tot 10 punten) gespeeld. Tot 2022 moest er in beslissende set met twee games verschil gewonnen worden. Vanaf 2022 hebben de vier grandslamtoernooien besloten om alle vier dezelfde regels te hanteren om een beslissende set te beslissen.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2022